Distrito electoral 7 puede referirse a:
Distrito electoral 7, distrito electoral ubicado en el condado de Monroe.
Distrito electoral 7, distrito electoral ubicado en el condado de Pawnee.
Distrito electoral 7,  distrito electoral ubicado en el condado de Cedar.
Distrito electoral 7, distrito electoral ubicado en el condado de Hamilton.